

Persone 
 Benavides (Mantova Benavides) – antica nobile famiglie spagnola stabilitasi a Mantova tra il XIV ed il XV secolo
 Alfonso de la Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo – diplomatico e cardinale spagnolo
 Brad Benavides – pilota automobilistico statunitense
 César Benavides – generale e politico cileno
 Diego de Benavides y de la Cueva – militare e diplomatico spagnolo
 Francisco de Benavides – viceré spagnolo
 Francisco de Paula Benavides y Navarrete – cardinale spagnolo
 Joel Benavides – nuotatore artistico messicano
 Kevin Benavides – pilota motociclistico argentino
 Luis de Benavides Carrillo – generale e politico spagnolo
 Manuel de Benavides y Aragón – politico e diplomatico spagnolo
 Marco Mantova Benavides – umanista e giurista italiano
 Miguel de Benavides – arcivescovo e sinologo spagnolo
 Óscar R. Benavides – politico peruviano
 Ramiro Benavides – tennista boliviano

Altro 
 Benavides – comune spagnolo
 Benavides – centro abitato statunitense nella contea di Duval dello Stato del Texas
 Benavidesite – minerale
 Distretto di Mariscal Benavides – distretto del Perù